Pyronia subalbida är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1904. Pyronia subalbida ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
subalbida